La Liga Premier de Uganda 2021-22 fue la 53.ª edición de la Liga Premier de Uganda. La temporada comenzó el 15 de octubre de 2021 y terminó el 21 de mayo de 2022.

Equipos participantes 
 Arua Hill SC (P)
 Bright Stars FC
 Bul FC
 Busoga United FC
 Express FC (C)
 Gaddafi FC (P)
 KCCA FC
 Mbarara City FC
 Onduparaka FC
 Police FC
 Tooro United FC (P)
 UPDF FC
 URA SC
 Villa SC
 Vipers SC
 Wakiso Giants FC

Clasificación 
Actualizado el 21 de Mayo de 2022.

Véase también 
 Copa de Uganda
 Liga de Campeones de la CAF 2022-23

Referencias 

Uganda en 2021
Uganda en 2022
Fútbol en 2021
Fútbol en 2022